

Persone 
 Aldo Cucinelli – politico italiano
 Brunello Cucinelli – stilista e imprenditore italiano, fondatore dell'omonima azienda

Altro 
 Azienda Brunello Cucinelli – casa di moda italiana 
 Teatro Cucinelli – teatro a Solomeo presso Corciano in provincia di Perugia